Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1909 года прошёл в Париже. В нем приняли участие 8 шашистов: двое - из Нидерландов, шестеро - французы.

 — Исидор Вейс

 — Альфред Молимар 

 — Джек де Гааз

Ссылки 
Таблица

1910 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Париже